Обрахуело има више значења:

 Обрахуело (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Обрахуело (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику